Fallston kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fallston (Maryland)
Fallston (North Carolina)
Fallston (Pennsylvania)